Zawody bobslejowe po raz pierwszy rozegrane zostały na zimowych igrzyskach olimpijskich w 1924 roku w Chamonix. Odtąd dyscyplina ta znajduje się w programie każdych zimowych igrzysk. Jedynie w 1960 roku, w Squaw Valley olimpijskich zawodów bobslejowych nie rozgrywano.

Od 2002 roku w Salt Lake City do walki o olimpijskie medale włączyły się kobiety, startując w konkurencji dwójek, a od 2022 startują również w monobobie.

Kalendarium

Zawody

Klasyfikacja medalowa (1924-2010)

Zobacz też 
 Medaliści igrzysk olimpijskich w bobslejach
 Mistrzostwa świata w bobslejach
 Mistrzostwa Europy w bobslejach
 Puchar Świata w bobslejach

!